Гри́шина — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Известные носительницы 
 Гришина, Александра Валерьевна (род. 1993) — белорусская гребчиха-байдарочница.
 Гришина, Анастасия Николаевна (род. 1996) — российская гимнастка.
 
 Гришина, Ирина Георгиевна (род. 1953) — советская российская актриса.
 Гришина, Леонора Александровна (1931—1989) — советский учёный-почвовед.
 Гришина, Людмила Николаевна (род. 1939) — советская и российская театральная актриса.
 Гришина, Марина Михайловна (род. 1988) — российская легкоатлетка (прыжки, спринт).
 Гришина, Мария Фёдоровна (1923 — ?) — советская работница сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Гришина, Оксана Юрьевна (род. 1968) — российская велогонщица.
 Гришина, Пелагея Николаевна (1925—1995) — Герой Социалистического Труда, рабочая завода.
 Гришина, Рина Николаевна (род. 1987) — российская актриса театра и кино.

Топоним в России

Населённые пункты 
 Гришина — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Гришина — деревня в Красновишерском районе Пермского края.
 Гришина — деревня в Голышмановском районе Тюменской области.

Реки 
 Гришина (приток Каменной) — бассейн Колымы.
 Гришина (приток Чичкаюла) — в Томской области. См. также 
 Гришина Гора — деревня в Пустошкинском районе Псковской области России.
 Гришина Слобода — деревня в Жуковском районе Брянской области России.
 Гришина Шара — река в России, на острове Северный архипелага Новая Земля.